Szürke dió fa (Juglans cinerea), Észak-Amerika keleti felén honos növényfaj, másik nevén: vajdió
 Pézsmatök (Cucurbita moschata), egy manapság népszerű sütőtök fajta (sonkatök, bébitök, angolul Butternut (squash), amit helytelenül egyre többször fordítanak le tükörfordítással úgy, mint: vajdió)